Palavra de Mulher é um programa de televisão brasileiro apresentado por Cristina Mazzei na TV Urbana, canal 55 UHF de Porto Alegre. Aborda assuntos do mundo feminino como moda, psicologia e comportamento.

História 
De 1987 a 2007, o Palavra de Mulher era transmitido pela TV Guaíba, canal 2 VHF de Porto Alegre. Após a venda da TV Guaíba para a Rede Record e estreia da TV Record RS, Marley passou a apresentar na Ulbra TV, o programa Boa Tarde, nos mesmos moldes do programa apresentado na Guaíba.

Mais tarde, o Palavra de Mulher voltou à televisão gaúcha quando passou a ser transmitido pela TV Urbana, também com a apresentação de Marley Soares.

Em 2014, Marley anuncia sua aposentadoria da TV e passa o bastão à Cristina Mazzei, que fora sua produtora na TV Guaíba e trabalhara com ela na Ulbra TV.

Programas femininos do Brasil
Programas da TV Guaíba
Programas de televisão do Brasil que estrearam em 1970
Programas de televisão do Brasil encerrados em 2007
Programas de televisão em língua portuguesa